EEE est un sigle pouvant désigner :
 Espace économique européen ;
 espèce exotique envahissante ;
 École espagnole d'équitation ;
 Electronic Entertainment Expo (souvent représenté par E3) ;
 Embrace, extend and extinguish, la stratégie de conquête de marché utilisée par Microsoft ;
 Espace européen de l'entreprise, un quartier de Schiltigheim au nord de Strasbourg ;
 2,4,5-triéthoxyamphétamine, un composé hallucinogène.

Eee est un nom utilisé par plusieurs produits de la marque ASUSTeK Computer, par exemple :
 Eee PC ;
 Eee Box.